Янко Кузманов Фръчковски е български зограф от Дебърската художествена школа, представител на един от най-старите родове в школата, Фръчковския род.

Биография 
Роден е в 1878 година в голямата мияшка паланка Галичник. Син е на зографа и резбар Кузман Макриев. Около десетгодишен отива с баща си във Варна, където учи от трето отделение до втори клас. Около 14-годишен започва да рисува с баща си из Варненско и му помага до смъртта му в 1899 година. В 1895 година Кузман Макриев рисува със синовете си Макрий Кузманов, Янко Кузманов и племенника си Овентий Исачев апостолските икони за църквата „Свети Георги“ и икони за „Света Богородица“ в Горна Оряховица. В периода 1893 - 1897 година те рисуват иконите и стенописите в църквата „Свети Василий“ в Лясковец. След смъртта на Кузман Макриев Янко Кузманов работи с Епифаний Христов, Апостол Христов и Георги Исачев.

От 1932 до 1936 година Кузманов изписва и живописта в храма „Свети Урош“ в Урошевац. Негови и на Виктория Пузанова са и иконостасните икони в църквата.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Галичник
Фръчкови
Български имигранти от Македония във Варна